Erro — em Direito, um vício no processo de formação da vontade
 Erro (beisebol) — estatística esportiva
 Erro (Espanha) — município

Ver também 
 Teoria dos erros — conceito matemático
 Meu Erro — canção da banda Paralamas do Sucesso lançada em 1985